

Kvalifikacije za Zagrebačku zonu 
NK Tekstilac Zagreb - NK Jedinstvo Ogulin 1:3
NK Jedinstvo Ogulin - NK Tekstilac Zagreb 2:0

NK Lika Zagreb - NK Jedinstvo Ogulin 0:0
NK Jedinstvo Ogulin - NK Lika Zagreb 3:1

U Zagrebačku nogometnu zonu se kvalificiralo NK Jedinstvo Ogulin

Poveznice 
 Zagrebačka zona 1969./70.
 Varaždinska liga 1969./70. 
 Područna liga NSP Karlovac - 2. razred 1969./70.

Izvori 

 Krešimir Perušić - 100 godina nogometa u Karlovačkoj županiji 1903-2003, Karlovac 2004., , str. 296
 Nogometni klub Ogulin 1932. – 2012., Ogulin 2012., , str. 41

1969-70 1
Karlovac-1